4B steht für:
 4B Holding AG, ein Schweizer Hersteller von Fassaden, Fenster, Haustüren und Badmöbel
 Castor 4B, eine amerikanische Höhenforschungsrakete
 sehr weich, tiefschwarz; siehe Härtegrad (Bleistift)

Siehe auch:
 VIB
 B4